Le mont San Lorenzo peut désigner :
 le mont San Lorenzo () dans le Système ibérique en Espagne ;
 le mont San Lorenzo () dans la cordillère des Andes à la frontière entre l'Argentine et le Chili.